«Look At Me» — первый сольный сингл Джери Халлиуэлл из её дебютного альбома Schizophonic. Сингл занял 2-е место в UK Singles Chart.

Формат и список композиций 
UK CD Maxi/Canadian CD
(Релиз 10 Мая 1999)

 «Look At Me» [Single Version] — 4:08
 «Look At Me» [Mark!s Big Vocal Mix Surgery Edit] — 7:30
 «Look At Me» [Terminalhead Remix] — 5:55
 «Look At Me» Enhanced Video

UK CD Maxi — Special Edition
(Релиз 10 Мая 1999)

 «Look At Me» [Single Version] — 4:08
 «Look At Me» [Mark!s Big Vocal Mix Surgery Edit] — 7:35
 «Look At Me» [Terminalhead Remix] — 5:55
 «Look At Me» Enhanced Video

European CD Maxi
(Релиз 10 Мая 1999)

 «Look At Me» [Single Version] — 4:08
 «Look At Me» [Mark!s Big Vocal Mix Surgery Edit] — 7:30
 «Look At Me» [Terminalhead Remix] — 5:55

European 2-Track CD Single
(Релиз 10 Мая 1999)

 «Look At Me» [Single Version] — 4:08
 «Look At Me» [Terminalhead Remix] — 5:55
 «Look At Me» Video

Brazilian CD Maxi
(Релиз 10 Мая 1999)

 «Look At Me» [Album Version] — 3:42
 «Look At Me» [Mark!s Big Vocal Mix] — 7:34
 «Look At Me» [Mark!s Fantasy Dub] — 8:44
 «Look At Me» [Terminalhead Remix] — 5:55
 «Look At Me» [Terminalhead Dub] — 5:42
 «Look At Me» [Sharp Boys Vocal Mix] — 7:48
 «Look At Me» [Sharp Boys Queeny Dub] — 7:21

Japanese CD Single
(Релиз 16 Июня 1999)

 «Look At Me» [Single Version] — 4:08
 «Look At Me» [Mark!s Big Vocal Mix Surgery Edit] — 7:30
 «Look At Me» [Terminalhead Remix] — 5:55
 «Look At Me» [Sharp Boys Vocal Remix] — 7:48
 «Look At Me» [Sharp Boys Queeny Dub] — 7:21

Видеоклип 
Видео на песню «Look At Me» было снято режиссёром Воном Арнеллом. Съёмки прошли в Праге, Чехия. Музыкальные особенности видео: чёрно-белая гамма и четыре образа Джери: женщина-вамп, стерва, невеста и монахиня. Сам клип хоть и чёрно-белый, но в середине видеоряда видны рыжие волосы Джери, то есть парик. В последнем эпизоде Джери и танцоры танцуют на лестнице, а затем и возле фонтана. В конце видео появляется рисунок с обнажённой Джери Халлиуэлл и надписью под ней «Geri’s back!», что является игрой слов: перевести эту фразу можно одновременно как «спина Джери!», и как «Джери вернулась!».

Чарты

Годовой чарт

Официальные версии и ремиксы 
 Альбомная версия — 4:31
 Radio Edit #1 / Single Version — 4:08
 Radio Edit #2* — 3:35
 Radio Edit #3* — 3:19
 Mark!s Big Vocal Mix Surgery Edit — 7:30
 Mark!s Fantasy Dub* — 8:44
 Sharp Boys Queeny Dub — 7:21
 Sharp Boys Vocal Edit* — 3:57
 Sharp Boys Vocal Remix — 7:48
 Terminalhead Dub* — 5:42
 Terminalhead Edit* — 3:46
 Terminalhead Remix — 5:55

* исключительно как промосингл

Примечания

Ссылки 

Песни Джери Халлиуэлл
Дебютные синглы
Синглы EMI Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии